De twee ronden van de Franse parlementsverkiezingen van 2022 vonden plaats op zondag 12 juni 2022, de eerste stemronde, en zondag 19 juni 2022, de tweede stemronde. De 577 vertegenwoordigers in de Nationale Vergadering (Assemblée nationale) werden tijdens deze wetgevende verkiezingen gekozen voor de 16e legislatuur van de Vijfde Republiek.

De parlementsverkiezingen in Frankrijk zijn sinds het begin van de 21e eeuw enkele weken na de presidentsverkiezingen. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2022 werd Emmanuel Macron voor een tweede ambtstermijn herkozen. Zijn partij La République en marche ! (LREM), onder de coalitie Ensemble, volledig Ensemble pour la majorité présidentielle, bleef de grootste partij in de Nationale Vergadering, maar behield niet de absolute meerderheid. De legislatuur 2022-2027 is dus een minderheidsparlement, voor het eerst sinds 1988-1993.

Ensemble verloor 105 zetels ten opzichte van het uitslag van 2017, terwijl de het Rassemblement national (RN) en de Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) respectief met 81 en 74 zetels erbij fors wisten te groeien.

Uitslag 

Franse parlementsverkiezingen
Verkiezingen in 2022